Skall ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Skall (1884–1942), tschechisch-österreichischer Fotograf
 William V. Skall (1897–1976), US-amerikanischer Kameramann